A 2013-as sakkvilágkupa a 2014-es sakkvilágbajnokság versenysorozatának egyik kvalifikációs versenye volt, amelyet 2013. augusztus 11. – szeptember 2. között rendeztek Norvégiában, Tromsø városában. A zónaversenyekről továbbjutott, illetve más eredményeik alapján kiemelt 128 versenyző mérkőzött egyenes kieséses verseny formájában a világbajnokjelöltek versenyére való továbbjutásért.

A világkupát az orosz Vlagyimir Kramnyik nyerte, miután a döntőben 2,5–1,5 arányban legyőzte Dmitrij Andrejkint. Ők ketten jutottak tovább a 2014-es sakkvilágbajnokság világbajnokjelöltjeinek versenyébe.

Előzmények 
A világkupán való részvételre kvalifikációt az alábbi versenyeken lehetett szerezni:
WC: a 2011-es sakkvilágkupa elődöntősei;
WWC: a a női sakkvilágbajnok;
J11 és J12: a 2011. és a 2012. évi junior sakkvilágbajnok;
R: a 2012. március és 2013. január közötti átlag-Élő-pontszám;
E12 és E13: a 2012. és a 2013. évi Európa-bajnokság alapján;
AM12 és AM13: a 2012. évi és a 2013. évi amerikai kontinensbajnokság eredményei alapján
AS12 és AS13: a 2012. évi és a 2013. évi Ázsia-bajnokság eredményei alapján;
AF: a 2013. évi Afrika-bajnokság eredménye alapján;
Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7, Z4.1, Z4.2, Z4.3:– zónaversenyek;
PN: a FIDE-elnök szabadkártyája
ON: a szervező bizottság szabadkártyája.

A díjazás

A résztvevők
Először vett részt világkupa-versenyen Vlagyimir Kramnyik és  elindult Levon Aronján is, aki nem vett részt a 2009-es és a 2011-es világkupán. Az új szabályok szerint a világbajnokjelöltek versenyére csak a világkupán vagy a Grand Prix sorozaton lehetett kvalifikációt szerezni; az Élő-pontszám szerint csak a két legmagasabb pontszámmal rendelkező számára volt hely biztosítva. Nem vett részt a versenyen Magnus Carlsen, Visuvanátan Ánand és Veszelin Topalov. Rajtuk kívül a világranglista első 30 helyezettje közül csak a kínai Ting Li-zsen hiányzott.

A nevek mellett a zárójelben levő rövidítés az előzményekben felsorolt kvalifikációs verseny tipusát jelzi. A résztvevők nemzetközi nagymesterek, kivéve ha a nevük után IM (nemzetközi mester) szerepel.

, 2813 (R)
, 2796 (R)
, 2784 (R)
, 2780 (WC)
, 2776 (R)
, 2775 (R)
, 2773 (R)
, 2763 (R)
, 2761 (R)
, 2757 (R)
, 2756 (WC)
, 2752 (R)
, 2746 (WC)
, 2740 (R)
, 2737 (R)
, 2736 (R)
, 2734 (E12)
, 2734 (R)
, 2733 (WC)
, 2733 (R)
, 2727 (E12)
, 2720 (E13)
, 2719 (PN)
, 2717 (R)
, 2715 (PN)
, 2714 (E12)
, 2714 (E13)
, 2713 (E12)
, 2712 (AS13)
, 2709 (E13)
, 2709 (E12)
, 2709 (R)
, 2708 (Z3.3)
, 2708 (E12)
, 2708 (E12)
 Francisco Vallejo Pons (BAL), 2706 (E12)
, 2702 (E13)
, 2701 (R)
, 2699 (E13)
, 2699 (E13)
, 2696 (R)
, 2696 (PN)
, 2693 (E12)
, 2691 (E12)
, 2689 (Z2.3)
, 2688 (E12)
, 2686 (AS13)
, 2680 (E13)
, 2680 (E12)
, 2679 (AM12)
, 2678 (E12)
, 2672 (E12)
, 2668 (E12)
, 2667 (E13)
, 2667 (Z2.1)
, 2665 (E12)
, 2664 (E13)
, 2662 (E13)
, 2660 (E13)
, 2660 (AS13)
, 2659 (E13)
, 2658 (E12)
, 2657 (AS12)
, 2656 (E13)

, 2651 (E13)
, 2651 (E13)
, 2651 (E12)
, 2650 (J11)
, 2650 (E13)
, 2650 (AF)
, 2643 (Z3.4)
, 2643 (E12)
, 2643 (E12)
, 2642 (Z2.3)
, 2638 (E13)
, 2636 (E12)
, 2635 (E13)
, 2634 (AS12)
, 2632 (E13)
, 2632 (Z2.4)
, 2632 (E13)
, 2631 (E13)
, 2628 (Z2.1)
, 2628 (E12)
, 2625 (Z3.3)
, 2620 (E13)
, 2612 (AM13)
, 2600 (PN)
, 2599 (ON)
, 2596 (AF)
, 2595 (Z2.4)
, 2593 (E13)
, 2592 (AM13)
, 2586 (Z2.5)
, 2584 (Z2.1)
, 2583 (J12)
, 2583 (Z2.1)
, 2581 (AM12)
, 2577 (AM12)
, 2572 (AS12)
, 2569 (AS13)
, 2567 (AS13) 
, 2567 (ON)
, 2562 (Z2.5)
, 2557 (PN)
, 2553 (AM12)
, 2549 (E12)
, 2548 (Z3.1)
, 2543 (AM13)
, 2536, MI (PN)
, 2531 (AS12)
, 2530 (Z2.1)
, 2530 (Z2.2)
, 2520 (ON)
, 2509, IM (Z3.5)
, 2500 (WWC)
, 2500, IM (AS12)
, 2492, IM (ON)
, 2490 (AF)
, 2487, IM (Z4.2)
, 2483, IM (Z3.5)
, 2470 (Z3.2)
, 2434, WGM (AM13)
, 2371, untitled (Z4.1)
, 2341, FM (Z3.6)
, 2341, FM (Z4.3)
, 2332, IM (Z3.7)
, 2305, untitled (Z3.4)

A verseny szabályai 
A mérkőzések két játszmából álltak (kivéve a döntőt, amely négy játszmából). A versenyzőknek 90 perc és még 30 perc állt rendelkezésre a játszma befejezésére, és az első lépéstől kezdve lépésenként 30 másodperc többletidőt kaptak. Egyenlőség esetén két rapidjátszma következett 25 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha még ekkor sem született döntés, akkor két rövidített rapidjátszmára került sor 10 perc gondolkodási idővel és lépésenként 10 másodperc többletidővel. Ha továbbra is egyenlőség állt fenn, akkor két villámjátszma következett 5 perc gondolkodási idővel és lépésenként 3 másodperc többletidővel. Ha még a villámjátszmák után is egyenlő volt az állás, akkor egy armageddonjáték következett, amelyben világosnak 5 perce, sötétnek 4 perce volt a játékra, amelyben a 61. lépéstől 3 másodperc többletidőt kaptak, és döntetlen esetén sötét lett győztesnek kihirdetve.

1–4. fordulók

1. szekció

2. szekció

3. szekció

4. szekció

5. szekció

6. szekció

7. szekció

8. szekció

5-7. forduló

A döntő

Kapcsolódó szócikkek 
2014-es sakkvilágbajnokság

Jegyzetek

Források 
A világkupa hivatalos honlapja  
World Chess Championship 2013 World Cup

További információk 
A FIDE hivatalos oldala
A kvalifikációt nyert versenyzők névsora
A verseny összes játszmája

világkupa
Sakkvilágkupák